Octoknema – rodzaj roślin z monotypowej rodziny Octoknemaceae z rzędu sandałowców (Santalales). Obejmuje 14 gatunków występujących w Afryce równikowej od Gwinei po Tanzanię. Rośliny te rosną w wilgotnych lasach tropikalnych.

Morfologia 
Pokrój: Krzewy i drzewa osiągające do 30 m wysokości. Konary i pnie pokryte zwykle gładką korą, młode pędy są nagie lub owłosione, czasem gęsto. Włoski są gwiazdkowate, białe lub brązowe.
 Liście Zimozielone, skrętoległe, ułożone w dwóch rzędach, pozbawione przylistków, ogonkowe (ogonek zaokrąglony lub z rowkiem na stronie doosiowej). Blaszka pojedyncza, eliptyczna, jajowata do wąskoeliptycznej, całobrzega, na wierzchołku zaostrzona lub zaokrąglona. Wiązka centralna bardzo wyraźna, zwłaszcza od dołu, podobnie wyraźne są też żyłki boczne odchodzące pod kątem ostrym i tworzące 4–11 par. Liście są nagie lub owłosione.
 Kwiaty Jednopłciowe (rośliny są dwupienne), kwiaty żeńskie zebrane w kłosokształtne kwiatostany, rzadko rozgałęzione, kwiaty męskie w kwiatostanach groniastych. Kwiaty promieniste, pięciokrotne, rzadko trzykrotne. Działki kielicha zredukowane lub nieobecne, płatki korony zrośnięte u nasady, owłosione lub nagie. Kwiaty żeńskie osiągają ponad 1,5 mm średnicy, zawierają 5 (rzadko trzy) prątniczki i mniej lub bardziej owłosioną zalążnię tworzoną z trzech owocolistków, z pojedynczą szyjką słupka, na końcu z trzema ramionami. Kwiaty męskie z pięcioma, rzadziej trzema pręcikami, osiągają od 1 do 3,5 mm średnicy.
 Owoce Kulistawe lub jajowate pestkowce osiągające do 1–4 cm długości, ciemnozielone, żółte, pomarańczowe lub czerwone, nagie lub owłosione.

Systematyka
W związku z dyskusyjną wciąż systematyką w obrębie rzędu sandałowców rodzaj Octoknema zajmuje w niej różną pozycję w zależności od źródła. Według Angiosperm Phylogeny Website i GRIN stanowi odrębną, monotypową rodzinę Octoknemaceae. Zaliczany jest także do Erythropalaceae i przemierżlowatych Olacaceae.

 Pozycja według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Pozycja rodziny na drzewie filogenetycznym rzędu sandałowców:

 Wykaz gatunków:
 Octoknema affinis Pierre ex Tiegh.
 Octoknema aruwimiensis Mildbr.
 Octoknema bakossiensis Gosline & Malécot
 Octoknema belingensis Gosline & Malécot
 Octoknema borealis Hutch. & Dalziel
 Octoknema chailluensis Malécot & Gosline
 Octoknema dinklagei Engl.
 Octoknema genovefae Villiers
 Octoknema hulstaertiana Germ.
 Octoknema kivuensis Gosline & Malécot
 Octoknema klaineana Pierre
 Octoknema mokoko Gosline & Malécot
 Octoknema ogoouensis Malécot & Gosline
 Octoknema orientalis Mildbr.

Przypisy 

Sandałowce